Победители турнира 2009 года — пара Рик де Вуст / Дмитрий Турсунов.

Сеянные 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Лукаш Длоуги /  Леандер Паес ''(Первый раунд)
 Энди Рам /  Кевин Ульетт ''(Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2009